Terremoto del 10 agosto 1893 nel promontorio del Gargano (Italia)
 Terremoto  del 17 novembre 1893 nello shahrestān di Quchan (Iran)